Cedar Point Amusement Park – park rozrywki, wielokrotnie otrzymał nagrodę "Najlepszego Parku Rozrywki Na Świecie"
Miejscowości w USA:
 Cedar Point – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Cedar Point – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Cedar Point – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Cedar Point – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Polk